Boris I puede referirse a:

 Boris I de Bulgaria (¿?-907). 
 Borís Skossyreff (1896-1989), conocido como Boris I de Andorra.